Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kent Carlsson che ha battuto in finale Andreas Maurer 6-2, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Henri Leconte (primo turno)
 Joakim Nyström (primo turno)
 Miloslav Mečíř (primo turno)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Mikael Pernfors (primo turno)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Martín Jaite (secondo turno)
 Emilio Sánchez (terzo turno)

 Kent Carlsson (Campione)
 Milan Šrejber (quarti di finale)
 Ulf Stenlund (secondo turno)
 Paolo Canè (secondo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)
 Karel Nováček (secondo turno)
 Guy Forget (quarti di finale)
 Fernando Luna (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1986